El topónimo Ordes puede hacer referencia a:

 Órdenes (parroquia) (llamada oficialmente Santa María de Ordes), parroquia civil española del municipio homónimo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ordes (Orense), parroquia civil española del municipio de Rairiz de Veiga, provincia de Orense, Galicia.
 Ordes (Toques), parroquia civil española del municipio de Toques, provincia de La Coruña, Galicia.